Le terme format peut faire référence à:

 En informatique
 au format de données des fichiers.
 à la commande format qui permet d'initialiser un système de fichier sur un support inscriptible. (voir formatage).
 En imprimerie, on utilise différents formats de papier, le plus courant étant certainement le format A4.
 Format à l'italienne : format d'imprimerie dans le sens de la largeur
 En peinture, on utilise différents formats de châssis partagés principalement en trois catégories ; Figure, paysage et marine.
 En photographie argentique, il existe différents formats de pellicule.
 Le cinéma utilise plusieurs formats de projection.
 Des bandes dessinées sont parfois publiées en petit format.
 Format, un album des Pet Shop Boys (2012).

Voir aussi 
 The Format, album du rappeur AZ